Cypsela puede referirse a:

Una de la grafías del nombre correcto de los frutos de las flores de la familia botánica Asteracea/Compositae. La otra es cipsela.
Cipsela o Cypsela, uno de los nombres antiguos de la ciudad Turca de Ipsala, en Tracia.
Una ciudad posiblemente mítica descrita en la Ora Marítima de Avieno que habría estado situada en las costas de la actual Cataluña, transcrita en catalán como Cypsela, Cípsela o Gypsela.